TKL steht für:
 Tokelau (ISO-3166-1α3-Code), von Neuseeland abhängiges Gebiet im Südpazifik

tkl steht für:
 Tokelauische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung